Гексабромоселенат аммония — неорганическое соединение,
комплексная соль, бромид селена и аммония
с формулой (NH)[SeBr],
красные кристаллы,
разлагается в воде.

Получение 
 К подкисленным бромистым водородом водным растворам тетрабромида селена добавляют бромид аммония:

Физические свойства 
Гексабромоселенат аммония образует красные кристаллы

.

Примечания

Литература 
 

Соли аммония
Соединения селена
Комплексные бромиды